Семёнов, Анатолий Александрович:
 Семёнов, Анатолий Александрович (1841—1917) — русский военный строитель и архитектор.
 Семёнов, Анатолий Александрович (?—?) — советский футболист.